Mecze grupy A pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 2 do 4 stycznia 2009 roku w angielskim mieście - Sheffield.

W grupie A znalazły się trzy drużyny: Białoruś, Izrael i Wielka Brytania.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskała Białoruś.

Tabela 
Grupa A

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Mecze

Wielka Brytania – Izrael 
Piątek, 2 stycznia 2009
14:02 (UTC-6) - English Institute of Sport, Sheffield - Widzów: 450

 I sędzia: Jurij Bakunowicz (Białoruś)
 II sędzia: Drago Frank (Czarnogóra)
 Czas trwania meczu: 102 minuty

Izrael – Białoruś 
Sobota, 3 stycznia 2009
14:00 (UTC-6) - English Institute of Sport, Sheffield - Widzów: 250

 I sędzia: Antonio Vaz De Castr (Portugalia)
 II sędzia: Brian McDougall (Wielka Brytania)
 Czas trwania meczu: 132 minuty

Białoruś – Wielka Brytania 
Niedziela, 4 stycznia 2009
14:00 (UTC-6) - English Institute of Sport, Sheffield - Widzów: 520

 I sędzia: Juan Pont (Andora)
 II sędzia: Meir Berenstein (Izrael)
 Czas trwania meczu: 102 minuty

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie A pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Białoruś 
Trener: Alaksandr SinhajewskiAsystent: Wiktar Fando

Izrael 
Trener: Avishi KarpovskiAsystent: Shraga Shemesh

Wielka Brytania 
Trener: Harry BrokkingAsystent: Joel Banks

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010